A Prefeitura Militar tem por finalidade administrar Próprios Nacionais Residencias (PNR), conservar e reparar instalações militares, áreas contíguas e livres, sob as jurisdições da Aeronáutica, Exército ou da Marinha.
É adminsitrada por um Prefeito e um Subprefeito militar.

Unidades administrativas do Exército Brasileiro